Ведьма:

 Ведьма — женщина, практикующая магию (волшебство).

Реки 
 Ведьма — левый приток реки Щара (Республика Беларусь).
 Ведьма — правый приток реки Сейм (Украина).

Литература 
 «Ведьма» — сборник рассказов Тэффи, опубликованный в 1936 году в Париже.
 Ведьмы — вымышленные персонажи серий книг «Плоский мир» Терри Пратчетта.
 «Ведьмы» — серия комиксов, которую в 2014—2015 годах издавала компания Image Comics.

Фильмы 
 «Ведьма» — полуфантастическая драма на сюжет одноимённого романа Е. А. Нагродской, 1916 год.
 «Ведьмы» () — немой документальный фильм ужасов, Дания — Швеция, 1922 год. Режиссёр — Беньямин Кристенсен.
 «Ведьма» — киноновелла по одноимённому рассказу Чехова, Ленфильм, СССР, 1958 год. Режиссёр — Александр Абрамов.
 «Ведьмы» () — фильм из 5 коротких историй, Италия, 1967 год. Режиссёры — Мауро Болоньини, Витторио Де Сика, Пьер Паоло Пазолини, Франко Росси и Лукино Висконти.
 «Ведьма» (также «Конотопская ведьма») — музыкальная комедия, 1990 год. Режиссёр — Галина Шигаева.
 «Ведьмы» () — фильм ужасов, фэнтези, Великобритания — США, 1990 год. Режиссёр — Николас Роуг.
 «Ведьма» — мистический фильм ужасов по мотивам повести «Вий», Россия, 2006 год. Режиссёр — Олег Фесенко.
 «Ведьма» — фильм ужасов, США, 2015 год. Режиссёр — Роберт Эггерс.
 «Ведьма (Тихая)» — молодёжный психологический мистический триллер Дмитрия Фёдорова 2015 года.
 «Ведьма» — фильм Владимира Пивоварова 2020 года.
 «Ведьмы» — фильм Роберта Земекиса 2020 года.

Музыка 
 «Ведьма» — альбом российской фолк-метал группы Калевала.

См. также 

 Ведьмак
 «Моя жена — ведьма» — книга писателя-фантаста Андрея Белянина.
  — одно из первых аниме в жанре махо-сёдзё в Японии.
 «Ведьма из Портобелло» () — роман Пауло Коэльо 2007 года.
 «Ведьмы за границей» () — роман Терри Пратчетта 1991 года.
 «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» () — малобюджетный фильм ужасов США 1999 года.
 Бухенвальдская ведьма
 Время ведьм (значения)
 Иствикские ведьмы (значения)
 Колдунья (значения)
 Молот ведьм (значения)
 Рагана (значения)
 ОЗМ-72

Примечания